Pishan ist der Name
 eines Landkreises im Regierungsbezirk Hotan, Volksrepublik China: siehe Guma
 einer Stadt im Regierungsbezirk Hotan, Volksrepublik China: Pishan (Kreis Hotan)
 einer Insel vor der Ostküste von Zhejiang, Volksrepublik China: Pishan Island